Llengua maricopa, llengua subjecte-objecte-verb
 Maricopa, relatiu o pertanyent als maricopes, tribu índia del grup de llengües yuma-cochimí
 Maricopa (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona. Segons el cens del 2009 tenia una població de 44.691 habitants. Segons el cens del 2000
 Maricopa (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Comtat de Maricopa, Arizona, a la part sud-central de l'estat nord-americà d'Arizona. L'oficina del cens dels Estats Units va estimar que la seva població